Лесино () — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Леснянского сельсовета. Население — 44 человека (2019).

На северо-западе к деревне примыкает промышленная база «Лесино».

История 
На карте 1910 года на месте деревни находится урочище Цегельня.

С 15 января 1940 года в Новомышском районе, с 8 апреля 1957 года в Барановичском районе Барановичской, с 8 января 1954 года Брестской областей.

С конца июня 1941 по июль 1944 года была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. На фронтах войны погибли 2 односельчанина.

Население

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Барановичского района